Боснія
 Боснія і Герцоговина